Брусничный — название населённых пунктов:

 Брусничный — посёлок в Трубчевском районе Брянской области.
 Брусничный — посёлок в Нижнеилимском районе Иркутской области.
 Брусничный — посёлок в Верхнекамском районе Кировской области.
 Брусничный — посёлок в Княжпогостском районе Коми.
 Брусничный — посёлок в составе города Краснотурьинск Свердловской области.
 Брусничный — посёлок в Саткинском районе Челябинской области.